Een verkeersweg:
N764 (België)
N764 (Frankrijk)
N764 (Nederland), zie Provinciale weg 764